Homens da Luta (пер. с  Люди борьбы) — пародийный музыкальный дуэт из Португалии. В состав группы входят братья Васко и Нуно «Jel» Дуарте (). Коллектив известен в Португалии в основном благодаря многочисленным комедийным сценкам, устраиваемых ими, в которых высмеиваются звёзды португальской эстрады, а также благодаря использованию образов, отсылающих к периоду Революции гвоздик.

В 2010 Homens da Luta участвовали в национальном отборочном конкурсе на Евровидение (Festival RTP da Canção), но были дисквалифицированы. Но уже в следующем году группа получила право представить Португалию на Евровидении 2011 с песней A Luta é Alegria («Радость борьбы»). Песня была исполнена в первом полуфинале, не была квалифицирована до финала.

Дискография 

 A cantiga é uma arma (2010)

Ссылки 

 Официальная страница в MySpace

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Комики
Юмористические и пародийные рок-группы
Участники «Евровидения-2011»
Представители Португалии на «Евровидении»